Зец може бити:
 Зец - животиња
 Ангорски зец - животиња
 Зец (сазвежђе)
 Зец (филм из 1975)
 Зец Миодраг- економиста
 Зец Александра-жртва у Загребу